Арабика:

 Арабика — горный массив Гагрского хребта Западного Кавказа.
 Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.